Saint-Mards est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme
Saint-Mards, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Mards-de-Blacarville, commune française de l'Eure
Saint-Mards-de-Fresne, commune française de l'Eure
Saint-Mards-en-Othe, commune française de l'Aube

Voir aussi
Saint-Mard 

Homonymie de toponyme